Districtul Lincoln sau Districtul civil Lincoln (conform originalului, Lincoln Township) se poate referi la trei districte civile din statul  al .

Statul Arkansas - Lincoln Township 

 Districtul Lincoln, comitatul Madison, statul  (vedeți LC Tw MD-AR),
 Districtul Lincoln, comitatul Newton, statul Arkansas (vedeți LC Tw NW-AR),
 Districtul Lincoln, comitatul Washington, statul Arkansas (vedeți LC Tw WA-AR),

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după Abraham Lincoln
 Lincoln (dezambiguizare)
 Comitatul Lincoln (dezambiguizare)
 Districtul Lincoln (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Arkansas